Arensburg bezeichnet

 die deutsche Bezeichnung für die estnische Stadt Kuressaare und ihre Bischofsburg
 die Burgruine Arensburg bei Seega im Kyffhäuserkreis siehe Arnsburg (Seega)
 Schloss Arensburg bei Rinteln
 einer Autobahntalbrücke bei Rinteln
 Baruch Arensburg (* 1934), ein israelischer Anthropologe
 Arensburg (Pennsylvania), Ort im Fayette County

Siehe auch:
 Ahrensburg (Begriffsklärung)
 Arnsburg